Tactical Ops: Crossfire  est un jeu de tir à la première personne, basé sur le jeu d'équipe. Il s'agit d'une suite non officielle à Tactical Ops: Assault on Terror.

La première version du jeu a été mise à disposition le . Tout comme son prédécesseur, le jeu fonctionne avec le moteur d'Unreal Tournament. Le jeu n'est pour l'instant qu'un mod, il faut donc Unreal Tournament 2004 pour pouvoir y jouer.

Le jeu évolue constamment grâce à l'avis des joueurs. La dernière version du jeu est la 1.9.6. Celle-ci corrige différents bugs et ajoute 3 nouvelles cartes.

Armes 
 Terroristes
 Diving Knife
 HK USP Compact
 Scorpion vz.61
 HK MP5A3
 FN P90
 Famae SAF Silenced
 Serbu Super Shorty
 
 AK-47
 IMI Galil
 Sig 551
 Dragunov SVD

Configuration minimum / recommandée
Processeur : /  
Mémoire vive : de RAM /  de RAM
Carte graphique :Carte 3D  / Carte 3D 128 MO DX 9

 Forces spéciales
 SpecPlus Knife
 Beretta 92F
 Mac11
 HK MP5k PDW
 HK MP7
 Franchi Spas 12
 M3 Jackhammer
 M4 Commando
 Famas G2
 Steyr AUG
 HK MSG 90
 Armes communes
 IMI Desert Eagle
 Taurus Raging Bull
 HK G3
 AI AWM
 XM86 Flashbang
 AN M8 Smoke Grenade
 M61 Frag Grenade
 bombe au C4

Liens externes 
 Site officiel de Tactical Ops: Crossfire

Notes et références 

Mod de jeu vidéo
Jeu vidéo sorti en 2006
Jeu en ligne
Jeu de tir à la première personne
Jeu Linux
Jeu Windows
Jeu Mac
Pays de développement inconnu